Let There Be Rock (album), een album van de Australische rockband AC/DC uit 1977
 Let There Be Rock (nummer), een nummer van dat album